Voir :
 Forces aériennes royales (Maroc) pour l’armée de l’air marocaine ;
 Forces armées royales (Pays-Bas) pour l’armée de l’air néerlandaise (Koninklijke Luchtmacht) ;
 Royal Air Force pour l’armée de l’air britannique.